Articolazione – struttura anatomica che mantiene in contiguità due o più superfici ossee
Articolazione – in fonetica, complesso delle disposizioni dell'apparato fonatorio per realizzare un dato fono
Articolazione – in semiotica, caratteristica di alcuni codici
Articolazione – in musica, tecnica usata per eseguire note e suoni con una particolare intenzione di transizione o di continuità
Articolazione – in meccanica, collegamento tra due organi che ne permette la reciproca rotazione ma ne impedisce la traslazione